Stoltenberg est le nom de :
 Stoltenberg, ville d'Allemagne
 Fritz Stoltenberg (1855-1921), peintre allemand
 Gerhard Stoltenberg (1928-2001), homme politique allemand
 Jason Stoltenberg (1970-), joueur de tennis australien
 Jens Stoltenberg (1959-), homme politique norvégien
 John Stoltenberg (1944-), auteur féministe américain
 Thorvald Stoltenberg (1931-2018), homme politique norvégien

voir aussi
 

Homonymie de patronyme